Le canton de Montferrand est le nom porté par deux divisions administratives françaises :

 l'ancien canton de Montferrand dans le département de la Dordogne ;
 l'ancien canton de Montferrand dans le département du Puy-de-Dôme.